Baumgartengraben ist ein Gewässername:

 Baumgartengraben (Banggraben), rechter Zufluss des Banggrabens (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nach Erlabronn, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Baumgartengraben (Halblech) oder Lainbach, linker Oberlauf des Halblechs, in der Waldgemarkung der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Baumgartengraben, oberster Abschnitt bei der Niederkaseralm von Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern des Ramsbach (Walchsee), nördlicher Zufluss des Walchsees bei Walchsee, Bezirk Kufstein, Tirol
 Baumgartengraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur Isar beim Lenggrieser Ort Steinbach) im Gemeindegebiet von Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern